Алексе́й Махро́в:
 Махров, Алексей Григорьевич (1919—1979) — Герой Советского Союза.
 Махров, Алексей Михайлович (род. 1971) — российский писатель-фантаст.